

Patronyme

 Adriana Varejão (1964-), artiste contemporaine brésilienne ;
 Anderson Varejão (1982-), joueur de basket-ball brésilien ;
 Cláudia Varejão (1980-), photographe brésilienne.

Patronyme brésilien